Bailleul (Henegouwen), een plaats in de Belgische provincie Henegouwen
Bailleul (automerk), een Frans automerk

Bailleul (Orne)
Bailleul (Somme)
Belle (gemeente) (Frans: Bailleul), département du Nord
ook:
Le Bailleul, Sarthe
Bailleul-aux-Cornailles, Pas-de-Calais
Bailleul-la-Vallée, Eure
Bailleul-le-Soc, Oise
Bailleul-lès-Pernes, Pas-de-Calais
Bailleul-Neuville, Seine-Maritime
Bailleul-Sir-Berthoult, Pas-de-Calais
Bailleul-sur-Thérain, Oise